Antonio Boldini (1799-1872), peintre italien
 Giovanni Boldini (1842-1931), peintre et illustrateur italien

Homonymie de patronyme italien